Elisabeth Rehn (1935), ancienne députée du Parti populaire suédois.
 Frank Knox Morton Rehn (1848-1914), peintre américain.
 Isaac Rehn (1815 - 1883), artiste peintre, inventeur, lithographe et photographe.
 Jean Eric Rehn (1717-1793), dessinateur, graveur et architecte suédois.
 Kevin Johio Lucas Rehn Eires, dit Yohio (1995), auteur-compositeur-interprète suédois.
 Olli Rehn (1962), un homme politique finlandais.
 Pat Rehn, homme politique canadien.
 Stefan Rehn (1966), footballeur suédois.